Mar Revolto era uma banda baiana de rock que surgiu no final da década de 1970 em Salvador.

História 
A banda foi fundada em 1973 por Raul Carlosgomes, Octávio Americo, Géo Benjamim e Sílvio Palmeira. No ano 1975 Luiz Brasil se juntou à banda.

Carlinhos Brown, então com 17 anos em 1979, juntou-se a banda para tocar percussão. Foi com o Mar Revolto que Carlinhos Brown subiu pela primeira vez em um trio elétrico. Para comemorar os 30 anos deste Carnaval, Carlinhos Brown e Mar Revolto juntaram-se novamente para a gravação de um novo CD.

A banda se reuniu em um Festival de Verão e se apresentou no palco giratório feito especialmente para as bandas independentes no dia 04 de fevereiro de 2006.

Discografia

Álbuns de estúdio 

 1979 - Mar Revolto
 1983 - Dia de Amanhã

Singles 

 1983 - Batendo Forte / Maré Cheia

Bandas da Bahia
Bandas de rock
Bandas formadas em 1974